IRP est un sigle pouvant désigner :
 instance représentative du personnel, en droit du travail français ;
 institut de retraite professionnelle ou institution de retraite professionnelle ;
 , une table utilisée par les Windows Driver Models et les pilotes de Windows NT ;
 infrarouge passif, voir la section Détecteurs d'intrusion dans l'article Infrarouge ;
 Iron regulatory protein (en français, protéine régulatrice du fer).